Jméno Křešice nese více obcí:
 Křešice – obec v okrese Litoměřice

…nebo částí obcí:
 Křešice (Divišov), část obce Divišov v okrese Benešov
 Křešice (Libáň), část obce Libáň v okrese Jičín
 Křešice (Olbramovice), část obce Olbramovice v okrese Benešov
 Křešice (Předotice), část obce Předotice v okrese Písek
 Křešice (Děčín) (Děčín XXXI-Křešice), , část města Děčín v okrese Děčín

Externí odkazy